Памперо:

 Памперо — холодный штормовой южный или юго-западный ветер в восточной части Аргентины, Уругвае и Парагвае;
 «Pampero» — аргентинская реактивная система залпового огня разработки CITEFA;